Dworzec Marchijski w Poznaniu
 Dworzec Marchijski we Wrocławiu